Gun (Limburg), een buurtschap in Horst aan de Maas
 Gun (Bijbel), een Bijbelse plaatsnaam (2 Sam 23)
 Gun (China), een Chinese mythologische figuur
 Gun (computerspel), een computerspel
 Gun (volk), een volk in West-Afrika
 Gun (serie), een televisieserie uit 1997
 Gun (surfplank), een lange maar smalle surfplank
 Gun (taal), een taal
 Gun (film), een film uit 2010
 Gun (Britse band), Britse rockband
 Gun (Schotse band), Schotse rockband